Il singolare del torneo di tennis BH Telecom Indoors 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andreas Beck che ha battuto in finale Alexander Peya 6-3, 7-68.

Teste di serie 

 Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
 Matthias Bachinger (primo turno)
 Andreas Beck (Campione)
 Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)

 Alexander Peya (finale)
 Gary Lugassy (semifinali)
 Martin Slanar (quarti di finale)
 Pavel Šnobel (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Telecom Indoors 2008